Francis Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Francis Township (Arkansas)
 Francis Township (Nebraska)
 Francis Township (North Dakota)
 Francis Township (Harmon County, Oklahoma)
 Francis Township (Pontotoc County, Oklahoma)

Siehe auch:
 St. Francis Township